Název Wilno má více míst:
 Wilno (Ontario) – město v Kanadě
 Wilno – polský název pro Vilnius